2940 Bacon
Vodka de bacon
Condado de Bacon

Desambiguações de topônimos